Елизавета Бельгийская (1876—1965) — королева Бельгии, супруга короля Альберта I.
 Елизавета Бельгийская (род. 2001) — старшая дочь короля Бельгии Филиппа и его жены королевы Матильды.